Francesco Barberini (1597-1679), kardinaal van Urbanus VIII uit 1623
 Francesco Barberini (1662-1738), kardinaal van 1690